Elina Svitolina era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato.

Margarita Gasparjan ha battuto in finale Patricia Maria Tig con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-0.

Teste di serie 

 Anastasija Pavljučenkova (semifinale)
 Karin Knapp (semifinale)
 Dominika Cibulková (primo turno)
 Kurumi Nara (primo turno)
 Bojana Jovanovski (primo turno)

 
<li>  Lesia Tsurenko (ritirata)
<li>  Vitalija D'jačenko (secondo turno)
<li>  Francesca Schiavone (primo turno)
<li>  Danka Kovinić (primo turno, ritirata)

Qualificate 

  Patricia Maria Țig (finale)
  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Ol'ha Savčuk (secondo turno)

<li>  Valentina Ivachnenko (primo turno)
<li>  Ol'ha Jančuk (primo turno)
<li>  Nigina Abduraimova (primo turno)

Lucky Loser 
  Julija Bejhel'zymer (primo turno, ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Baku Cup 2015
WTA Tour 2015